Benham (Kentucky), plaats in de Verenigde Staten
 Joan Benham (1918-1981), Brits actrice